Davidov est un nom propre russe qui peut faire référence à :

Toponyme 

  : Davidov, un village de Slovaquie dans le district de Vranov nad Topľou

Patronyme 
Davidov est un nom de famille russe (Давыдов) qui se décline au féminin en Davidova (Давыдова). Il est notamment porté par :
 Daria Dimitrievna Davidova (1990-), chanteuse d'opéra russe ;
 Denis Davidov (1784-1839), général russe ;
 Georgi Davidov (né en 1976), joueur bulgare de basket-ball ;
 Ivan Davidov (1943-2015), joueur de football international bulgare ;
 Karl Davidov (1838-1889), musicien russe ;
 Lado Davidov (1924-1987), militaire soviétique ;
 Svetlana Davidova, devenue Petcherskaïa, une biathlète russe.

Divers 
 Davidov (Stradivarius), violon ayant appartenu à Karl Davidov, et fabriqué en 1712 par Antonio Stradivari.
 Sasha Davidov, personnage de fiction dans la série des James Bond.

Homonymie de patronyme
Patronyme russe